Кубок России по хоккею с мячом 2013 — 22 кубковый турнир, проводимый Федерацией хоккея с мячом России.

Регламент 
Соревнования проводятся в 3 этапа.

 I этап. 14 команд рабиты на две группы: группа «А» с 30 августа по 2 сентября, группа «Б» с 5 по 8 сентября и играют в г. Кемерово, «Губернский центр зимних видов спорта». Регламент матчей 2х30 минут.

 II этап. 12 команд разбиваются по итогам I этапа на две группы. Группа I (команды, занявшие нечётные места в группе «А» и чётные в группе «Б») с 20 по 26 сентября. Группа II (команды, занявшие чётные места в группе «А» и нечётные в группе «Б») с 27 сентября по 2 октября. Кемерово, «Губернский центр зимних видов спорта».

 III этап. Финальные соревнования (Новосибирск). Плей-офф, матчи ¼ финала пройдут 1 ноября, полуфиналы — 3 ноября, финал — 4 ноября.

I этап 
Перед началом турнира «Строитель» (Сыктывкар) и «Саяны-Хакасия» (Абакан) отказались от участия в Кубке России.

Группа «А»

Группа «Б»

II этап

Группа 1

Группа 2

III этап

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Итоговая пятёрка бомбардиров 
 Павел Рязанцев («Динамо-Москва») — 26 мячей (13 игр)
 Артем Бондаренко («Енисей») — 25 (12)
 Сами Лаакконен («Динамо-Казань») — 20 (14)
 Сергей Ломанов («Енисей») — 17 мячей (9 игр) и Евгений Иванушкин («Динамо-Москва») — 17 (13)

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 
 «Кузбасс» запрыгнул в новосибирский поезд
 «СЭ». Кубок России — 2013

2013
2013 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2013 году